Venice Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Venice Township du comté de Madison dans l'Illinois.
  du comté de Shiawassee dans le Michigan.
  du comté de Seneca dans l'Ohio.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships